Rathaus Hanau steht für folgende Rathäuser:

 Altstädter Rathaus Hanau
 Neustädter Rathaus (Hanau)